Эрнесто Муроло (; ,  — , , Королевство Италия) — итальянский , , , . Писал, основном на неаполитанском диалекте итальянского языка.

Биография 
Родители Винченцо хотели, чтобы он стал юристом. Однако уже обучаясь в университете, страсть к поэзии, заставила его бросить учёбу и заняться литературным творчеством. Работал журналистом, сначала в журнале Il Pungolo.

После смерти отца и конфликтов с родственниками, разбогатев, решил отказаться от профессии журналиста, чтобы посвятить себя литературной деятельности, писал стихи, комедии, театральные пьесы. Совместно с композитором Эрнесто Тальяферри сочинили ряд самых известных неаполитанских песен.

Вместе с Сальваторе ди Джакомо(Salvatore Di Giacomo), Либеро Бовио (Libero Bovio) и Марио (E.A. Mario, настоящее имя Джованни Гаэта), считается одним из самых знаковых авторов золотого века неаполитанской песни (Canzóne Napoletána).

По сценариям Муроло снято 5 кинофильмов.

Избранные произведения 

 Jetto bbeleno! (1901)
 O scuitato (1902)
 Pusilleco addiruso (1904)
 A cammisa (1905)
 A furastiera (1906)
 Pusilleco Pusì (1906)
 E ddoie risposte (1907)
 Tarantelluccia (1907)
 Core 'e mamma (1909)
 Gira lu munno (1909)
 L’ammore ncampagna (1909)
 Matenata (1909)
 Quanno cantava 'ammore (1909)
 Suspiranno (1909)
 Ah! raiiiinore che ffa fà! (1911)
 Te si' scurdate 'e Napule (1912)
 Quanta vote si' bella! (1914)
 Tammurriata all’antica (1914)
 Amàmmoce in silenzio (1916)
 Pusilleco dorme! (1916)
 Napule aspetta (1917)
 Nuttata napulitana (1917)
 O surdato 'e mala vita (1917)
 Popolo pò! (1917)
 'E ffeste 'e Napule (1918)
 O piano 'e guerra (1918)
 Quanno canta Pusilleco (1918)
 Sta luna 'o vvo' (1918)
 Tre primmavera fa (1918)
 Campagnata napulitana (1919)
 Napule! (1919)
 Napule ca se ne va! (1920)
 Pusilleco (1920)
 Mandulinata a Napule (1921)
 Int’a n’ora Dio lavora (1923)
 Serenata napulitana (1923)
 Qui fu Napoli (1924)
 E furastiere a Napule (1925)
 Piscatore 'e Pusilleco (1925)
 Napule e Surriento (1926)
 Tarantella internazionale (1926)
 A canzone 'e Santa Lucia (1927)
 Mbracci’a mme! (1927)
 A canzone de stelle (1928)
 Addio, mare 'e Pusilleco (1928)
 Quanno ammore vo' filà (1929)
 A canzone d''a felicità (1930)
 Ammore canta (1930)
 Nun me scetà (1930)
 Adduormete insieme a me (1931)
 Paraviso e fuoco eterno (1931)
 O cunto 'e Mariarosa (1932)
 E a Napule ce stà… (1933)
 O balcone 'e Napule (1934)
 L’ammore è tutto 'o munno (1935).

Примечания

Литература 
 Ettore De Mura, Enciclopedia della canzone napoletana, Napoli, Il Torchio, 1969

Ссылки 
 Ernesto Murolo
 Ernesto Murolo (1876—1939) — Ammóre canta

Поэты-песенники Италии